Греба — українське прізвище

 Греба Андрій Володимирович — головний сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Греба Василь Михайлович (1939) — сучасний український письменник, журналіст.
 Греба Роман Володимирович (1978) — український громадський діяч, юрист, державний службовець.

Українські прізвища